Podle zákona Běloruské republiky z roku 1998 v Bělorusku existují tři druhy sídel městského typu:

 Městská sídla (bělorusky гарадскія пасёлкі, rusky городские посёлки): počet obyvatel vyšší než 2000, průmyslové podniky a rozvinutá obytná infrastruktura
 Rekreační sídla (bělorusky курортныя пасёлкі, rusky курортные посёлки): počet obyvatel vyšší než 2000, sanatoria, lázně či jiná ozdravná zařízení a rozvinutá obytná infrastruktura
 Pracovní sídla (bělorusky рабочыя пасёлкі, rusky рабочие посёлки): počet obyvatel nejméně 500, obsahují průmyslové podniky, staveniště, železniční stanice, elektrické stanice či jiné průmyslové objekty

Koncept sídel městského typu byl zaveden v Běloruské SSR během sovětského období a převzat dnešní administrativou.

Před dobou sovětské vlády bylo mnoho současných sídel městského typu v Bělorusku klasifikováno jako mjastečka/miasteczko (obdoba městyse).

Seznam sídel městského typu 
Dne 14. října 2009 (sčítání lidu) existovalo 94 sídel městského typu, počítaje v to 83 městská sídla, 1 rekreační sídlo, 10 pracovních sídel. K 1. lednu 2016 zůstalo 90 sídel městského typu, včetně 81 městské sídlo, 1 rekreační sídlo a 8 pracovních sídel.

Související články 
 Seznam měst v Bělorusku

Externí odkazy 
 The Roman alphabet transliteration of Belarusian geographical names

Reference